

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 51 (België)
 Spoorlijn 51A (België)
 Spoorlijn 51B (België)

Metro
 Metro/sneltramlijn 51 (Amsterdam)
 Tramlijn 51 (Brussel)

Bus
 Buslijn 51 (Kortrijk)
 Buslijn 51 (Groningen-Assen)
 Buslijn 51 (Almelo-Hengelo)
 Buslijn 51 (Amsterdam-Amstelveen)
 Buslijn 51 (Arnhem-Wageningen)
 Buslijn 51 (Breda-Etten-Leur)
 Buslijn 51 (Doetinchem-Zutphen)
 Buslijn 51 (Helmond)
 Buslijn 51 (Leeuwarden-Dokkum)
 Buslijn 51 (Maastricht-Hoensbroek)
 Buslijn 51 ('s Heer Arendskerke-Borssele)
 Buslijn 51 (Schiedam-Woudhoek)
 Buslijn 50/51 (Amsterdam), voormalige buslijn